Cholerakapelle heißen: 
 Cholerakapelle (Mönchhof), auch Kreuzkapelle, Mönchhof, Burgenland
 Cholerakapelle (Helenental), Heiligenkreuz, Niederösterreich
 Cholerakapelle am Ruinenberg Graz-Gösting, Steiermark
 Cholerakapelle (Reith), in Reith bei Ternitz, Niederösterreich

Siehe auch:
 Votivkirche, zum Begriff
 Pestkapelle